Il singolare del Japan Open Tennis Championships 1999 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 1999.

Ai Sugiyama era la detentrice del titolo, ma ha perso in finale contro 6–2, 6–2 Amy Frazier.

Teste di serie

  Ai Sugiyama (finale)
  Amy Frazier (campionessa)
  Corina Morariu (semifinali)
  Kimberly Po (secondo turno)

 Kristina Brandi (primo turno) 
 Meghann Shaughnessy (primo turno) 
 Jane Chi (semifinali) 
 Shi-Ting Wang (quarti di finale)

Qualificazioni

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Japan Open Tennis Championships 1999